Atella ókori település a mai Frattamaggiore területén, Olaszország Campania régiójában
Atella község Olaszország Basilicata régiójában